

Chimica 
 R52 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R52 – tangenziale di Tournai (Belgio)
 R52 – strada regionale Koster – Botswana (Sudafrica)